Васи́лий Ва́нин:
 Ванин, Василий Васильевич (1898—1951) — советский актёр, режиссёр, педагог.
 Ванин, Василий Павлович (1912—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.